Castel San Giovanni – comune italiano dell'Emilia-Romagna
 Castel San Giovanni – frazione del comune italiano di Castel Ritaldi, in Umbria
 Castel San Giovanni – fortezza nel comune di Finale Ligure